Defcon peut évoquer :
 DEFCON,  une contraction des termes américains DEFense et CONdition, désignant le niveau d'alerte militaire des forces armées des États-Unis ;
 Defcon: Everybody Dies, un jeu vidéo ;
 Defcon 5, un jeu vidéo ;
 DEF CON, une convention hacker ;
 Defcon, un groupe de heavy metal californien des années 1980 avec Lloyd Grant à la guitare.